Израиль принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере (Норвегия) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. 24-летний уроженец Одессы  выступил в соревнованиях по фигурному катанию и занял 16-е место. Шмеркин стал первым фигуристом, представляющим Израиль на Олимпиаде. Для Шмеркина это также был дебют на олимпийском льду.

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года
Спорт в Израиле в 1994 году